Million Dollar Mouthpiece — четвертий студійний альбом американського репера Yukmouth, виданий 12 лютого 2008 р. лейблами Rap-A-Lot та Smoke-A-Lot Records. Невдовзі після виходу платівки виконавець покинув Rap-A-Lot Records.

Виконавчі продюсери: Дж. Прінс, Yukmouth. Мастеринг, зведення: Майк Дін. Дизайн, креативний директор: Марк Гейс. Бек-вокал: Метт Блек (№ 4, 7, 9), Денайс «The Morning Star» (№ 8, 10), Devin the Dude (№ 10, 13).

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Yukmouth
Англомовні музичні альбоми